Горивицы — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лычёвская волость».

Расположена в 20 км к юго-востоку от центра города Великие Луки и в 2 км к северо-востоку от деревни Липец.

Население 
Численность населения по оценке на 2000 год составляла 37 жителей, на 2010 год — 17 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района